Jastreb (russisch  für Habicht) ist der Name für
 einen sowjetischen Raumanzug, siehe Jastreb (Raumanzug)
 ein jugoslawisches Flugzeug, siehe Soko J-21 Jastreb
 ein russisches Luftschiff, siehe Jastreb (Luftschiff)
 ein sowjetisches unbemanntes Aufklärungsflugzeug, siehe Tupolew Tu-123